Sepiola är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Leach 1817. Sepiola ingår i familjen Sepiolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Sepiola